Arni eller Árni kan syfta på

Árni Magnússon-institutet för isländska studier – ett akademiskt institut i Reykjavik, Island

Personer
Arnie David Girat (1984–), kubansk trestegshoppare
Árni Magnússon (1663–1730), isländsk historiker
Árni Þórarinsson (1950–), isländsk författare

Geografi

Indien 

 Ārani, ort, Tamil Nadu, Tiruvannamalai,

Italien 

 Arni, Italien – en ort i Toscana, Provincia di Lucca,

Schweiz 

 Arni, Aargau, ort och kommun, 
 Arni, Bern, ort och kommun,